

Persone
 Carlo Pertusati – politico e bibliofilo italiano
 Francesco Pertusati – vescovo cattolico italiano
 Luca Pertusati - politico italiano
 Teodoro Pertusati – insegnante e politico italiano

Altro
 Pertusati – nobile famiglia di Milano